Kitamoto bezeichnet:

 Kitamoto, eine Stadt in der japanischen Präfektur Saitama

Kitamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Ayako Kitamoto (* 1983), japanische Fußballspielerin
 Kunie Kitamoto (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Kitamoto Masamichi (1909–1995), japanischer Leichtathlet
 Shinobu Kitamoto (* 1977), japanische Kanutin